Телефонный справочник, обычно называемый телефонной книгой, телефонной адресной книгой или желтыми страницами — справочник (книга) представляет собой список телефонных абонентов в географическом районе или подписчиков на услуги, предоставляемые организацией, которая публикует справочник. 

Его предназначение — найти телефонный номер абонента, идентифицированного по имени и адресу. Появление Интернета и смартфонов в XXI веке значительно уменьшило потребность в бумажной телефонной книге.  Некоторые города (Сиэтл и Сан-Франциско), расценили наличие публичных телефонных справочников как расточительное, нежелательное и вредное для окружающей среды.

Содержание 
Имена абонентов обычно перечислены в алфавитном порядке вместе с их почтовым или уличным адресом и номером телефона . В принципе указывается каждый абонент в географической зоне покрытия, но абоненты могут запросить исключение своего номера из справочника, часто за определенную плату; тогда их номер называется «не включенным в список» ( США и Канада) или «частным» (Австралия и Новая Зеландия). 

Телефонный справочник также может содержать инструкции: как пользоваться телефонной службой, как набирать определенный номер, будь то местный или международный, по каким номерам обращаться к важным и экстренным службам, коммунальным службам, больницам, врачам и организациям, которые могут оказать поддержку. Он также может иметь информацию о гражданской обороне или управлении чрезвычайными ситуациями . В нем могут содержаться карты общественного транспорта, справочники по почтовым индексам/почтовым индексам, международные телефонные коды или схемы рассадки на стадионе, а также реклама.

В США в соответствии с действующими правилами и практиками списки мобильных телефонов и IP-телефонии не включаются в телефонные справочники. Усилия по созданию справочников сотовой связи встретили жесткое противодействие с нескольких сторон, включая тех, кто стремится избежать неудобств, вызванных звонками телемаркетологов.

Типы 
Телефонный справочник и его содержание можно узнать по цвету бумаги, на которой он напечатан.

 Белые страницы обычно указывают на личные или алфавитные списки.
 Желтые страницы, золотые страницы, A2Z или классифицированный каталог обычно представляют собой «бизнес-справочник», где компании перечислены в алфавитном порядке в рамках каждой из многих классификаций (например, «юристы»), почти всегда с платной рекламой.
 Серые страницы, иногда называемые «обратным телефонным справочником», позволяют найти информацию об абоненте для данного номера. Доступно не во всех юрисдикциях. (Эти списки часто публикуются отдельно, в городском справочнике или под другим именем, за определенную плату и предоставляются коммерческим и государственным учреждениям. )

История 

Телефонные справочники являются разновидностью городского справочника. Книги, в которых перечислены жители целого города, широко публиковались, начиная с 18 века, до изобретения телефона.

Первый телефонный справочник, состоящий из цельного куска картона, был выпущен 21 февраля 1878 г.; в нем было указано 50 частных лиц, предприятий и других офисов в Нью-Хейвене, у которых были телефоны.  Справочник не был отсортирован по алфавиту, и никакие номера не были связаны с включенными в него людьми. В 1879 году доктор Мозес Грили Паркер предложил изменить формат телефонного справочника, чтобы абоненты отображались в алфавитном порядке, а каждый телефон обозначался номером. Доктор Паркер пришел к этой идее из страха, что четыре оператора из Лоуэлла, штат Массачусетс, заразятся корью и не смогут соединить телефонных абонентов друг с другом..

Примечания

Cсылки 

 
 
 Phone Book of the World.com
 LookupAmerica.com
 

Изобретения США
Телефонные планы нумерации